Boise hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
 Río Boise, en el noroeste de Estados Unidos.
 Boise (Texas), localidad del condado de Oldham (Texas)
 Boise City (Oklahoma), ciudad en el condado de Cimarron, estado de Oklahoma.
 Barrio de Boise en Portland, Oregón.

En Idaho
 Boise, ciudad capital del estado.
 Área metropolitana de Boise
 Condado de Boise
 Aeropuerto de Boise
 Diócesis de Boise City, de la iglesia católica.
 Templo de Boise (Idaho), de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.

Además 
 Boise State Broncos, equipo deportivo de la Universidad de Boise State, Boise, Idaho.
 Escándalo de Boise, escándalo homosexual en 1955.
 USS Boise